Lulep eller luleb är ett samiska ord som betyder östligare (dvs. längre bort i den riktning åt vilken älven rinner) och som förekommer som en del av ett antal ortnamn i bland annat Sverige. Ordets grundform (positivform) (östlig) är lulle, luule eller lule; superlativformen (östligast) är lulemus. Motsatsen till lulep är alep.

Lule-Ruffejaure, sjö i Storumans kommun och Lappland, 
Lule-Skeblejaure, sjö i Sorsele kommun och Lappland,  (17,3 ha)
Luleb Bargajaure, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (54,4 ha)
Luleb Svanjkajaure, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (27,2 ha)
Luleb Tjadamjaure, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (37,5 ha)
Luleb Tjapkajaure, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (24,7 ha)
Luleb Tjelkesjaure, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (51 ha)
Lulep Vatjamjaure, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (54,7 ha)
Lulep Ipmatisjauratj, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland,  (11,6 ha)
Lullejaure (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun och Lappland,  (1,38 km²)
Lulemus Stainasjaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (1,19 km²)
Lulep Manakjaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (78,2 ha)
Lulep Njåtjosjaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (1 km²)
Lulep Reusakjaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (39,1 ha)
Lulep Rissajaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (52,5 ha)
Lulep Skieltajaureh, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (64 ha)
Lulep Suobbatjaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (62,5 ha)
Lulle-Akojaure, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (69,4 ha)
Lullejaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (18,5 ha)
Lulemus Kårnajauratj, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (21,7 ha)
Lullejauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 737584-166284), sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (14,4 ha)
Lullejauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 740118-168760), sjö i Jokkmokks kommun och Lappland,  (2,71 ha)
Lulep Stalojaure, sjö i Kiruna kommun och Lappland,  (10,1 km²)
Luleälven, älv i Norrbottens län

Referenser 

Samiska

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn